Лондрина (порт. Londrina) — многозначный термин.

 Лондрина — город-муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. 
 Лондрина — агломерация в Бразилии
 Лондрина — микрорегион в Бразилии. входит в штат Парана. 
 «Лондрина» — бразильский футбольный клуб из одноимённого города.